Качин Герман Миколайович (1937—1996) — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації.

Качин — плато в однойменному штаті.
 Качин — найпівнічніший штат (національний округ).

Качин-Гербаси — село в гміні Чижев Високомазовецького повіту Підляського воєводства.
 Качин-Старий — село в гміні Чижев Високомазовецького повіту Підляського воєводства.
 Бишев-Качин — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства.

Качин — село в Камінь-Каширському районі Волинської області.